Плужниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Плужниково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Плужниково — деревня в Ленинском районе Тульской области.

Украина 
 Плужниково — село, Галковский сельский совет, Роменский район, Сумская область